Hagi se poate referi la:

Nume
 Hagi, Hadži sau Hadzhi (Хаджи), un nume  de persoană, derivat de la hajji, un titlu onorific acordat unui musulman care a realizat un pelerinaj (hagialâc) la Mecca, care a fost ulterior adoptat de creștini ca un cuvânt pentru pelerin.

Persoane

Nume de familie
 Gheorghe Hagi (n. 1965), fotbalist și antrenor român
 Ianis Hagi (n. 1998), fotbalist român
 Jovan Hadži (1884–1972), zoolog
 Kira Hagi (n. 1996), actriță română

Prenume
 Hagi Dumitru (1840–1868), revoluționar bulgar
 Hadzhi Hristo (1821-1829), revoluționar bulgar (bg)
 Hadži Mustafa Pasha (1733—1801), comandant otoman
 Hadži-Prodan (1760–1825), voievod sârb

Altele
 tufiș de trifoi japonez sau Lespedeza
 Hagi, Yamaguchi, un oraș în Japonia
 Ceramică Hagi, un tip de ceramică originar din Hagi

Vezi și
 Hajji (nume)
 Hadji
 Hajji (dezambiguizare)
 Hatzi
 Hadžić
 Hadzhiev
 Yordan Hadzhikonstantinov-Dzhinot
 Hadžići

Nume de familie românești